San Luis de Gaceno kan syfta på följande platser:

Colombia 

 San Luis de Gaceno (ort), Boyacá, 
 San Luis de Gaceno (kommun), Boyacá,